|-
| 92301 - || 2000 FG || 25 de març, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 92302 - || || 27 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92303 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92304 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92305 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92306 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92307 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92308 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92309 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92310 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92311 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92312 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92313 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92314 - || || 3 d'abril, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 92315 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92316 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92317 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92318 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92319 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92320 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92321 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92322 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92323 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92324 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92325 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92326 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92327 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92328 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92329 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92330 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92331 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92332 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92333 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92334 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92335 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92336 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92337 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92338 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92339 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92340 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92341 - || || 2 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92342 - || || 12 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92343 - || || 7 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92344 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92345 - || || 7 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92346 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92347 - || || 7 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92348 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92349 - || || 26 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92350 - || || 28 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 92351 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92352 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92353 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92354 - || || 29 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 92355 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92356 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92357 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92358 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92359 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92360 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92361 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92362 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92363 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92364 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92365 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92366 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92367 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92368 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92369 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92370 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92371 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92372 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92373 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92374 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92375 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92376 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92377 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92378 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92379 - || || 28 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92380 - || || 28 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92381 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92382 - || || 26 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92383 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92384 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92385 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92386 - || || 30 d'abril, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 92387 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92388 - || 2000 JP || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92389 - || || 3 de maig, 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 92390 - || || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92391 - || || 1 de maig, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 92392 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92393 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92394 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92395 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92396 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92397 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92398 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92399 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92400 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2